Castril kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castril (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Castril (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar